Сидорова Анжеліка Олександрівна (1991) — російська легкоатлетка, чемпіонка світу зі стрибків з жердиною (2019).
 Сидорова Ганна Володимирівна (1991) — російська спорстсменка, гравець у керлінг.
 Сидорова Леся Олексіївна — начальник управління Міністерства культури України, заслужений працівник культури України.
 Сидорова Марія Ігорівна (1979) — російська гандболістка, олімпійська медалістка.
 Сидорова (Максакова) Марія Петрівна (1902—1974) — радянська оперна співачка, мати Максакової Людмили Василівни, бабуся Максакової-Ігенбергс Марії Петрівни
 Сидорова Софія Петрівна (1904—1951) — радянський партійний і державний діяч.

Див. також 
 Сидоров
 Сидорова Яруга

Примітки 

Російські прізвища
Жіночі форми прізвищ